David (Dudu) Gerstein (1944-), un peintre, sculpteur, dessinateur et graveur israélien ;
 Ellen Gerstein, une actrice, réalisatrice et scénariste américaine ;
 Friedrich von Gerstein-Hohenstein (1814-1891), général prussien ;
 Kurt Gerstein (1905-1945), un ingénieur des mines allemand.